Sitcom – genere di commedia 
 Sitcom – nome storico del gruppo televisivo LT Multimedia
 Sitcom – film del 1998